Le elezioni comunali nelle Marche del 2015 si tennero il 31 maggio (con ballottaggio il 14 giugno).

Ancona

Senigallia

Fermo

Fermo

Ballottaggio

Macerata

Macerata

Ballottaggio

Note

Marche
2015